Hainitz steht für:
 Hainitz, Ansiedlung in der Gemeinde Großpostwitz in Sachsen

Hainitz ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Hainitz, Vorstandsdirektor der Österreichischen Bundesbahnen